Serednij Majdan (ukrainisch ; russische Entsprechung /Sredni Maidan) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Serednij Majdan (Nadwirna), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Nadwirna
 Serednij Majdan (Wyschnyzja), Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja